Attualismo (dal latino actus, «processo», «svolgimento» «attuazione») – principio comune a vari ambiti, che considera reale tutto quanto avviene nel tempo presente
 Attualismo – in filosofia, forma di idealismo sviluppata da Giovanni Gentile che fa confluire l'idealismo trascendentale di Kant nell'idealismo assoluto di Hegel
 Attualismo – in geologia, principio secondo il quale i processi naturali che hanno operato nei tempi passati sono gli stessi che operano nel presente